

Codici 
 HUH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Huahine Island (Polinesia Francese)

Altro 
 Huh  – aspetto maschile di una divinità primordiale egiziana